Rhodacaropsis är ett släkte av spindeldjur. Rhodacaropsis ingår i familjen Rhodacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Rhodacaropsis